Южнопорто́вый райо́н — район в Москве, которому соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Южнопортовый. Расположен в Юго-Восточном административном округе.

Площадь района — 453 га. Население —  чел. ().

Происхождение названия 
Название происходит от Южного речного порта, который располагается на территории соседнего района Печатники, а также Южнопортовой улицы, которая проходит по границе района.

Население

Территория и границы 
Район граничит с Таганским районом Центрального административного округа на севере, с Даниловским районом Южного административного округа — на западе, и с Нагатинским затоном ЮАО — на юге, с районами Печатники и Нижегородский — на востоке.

Транспорт 
На территории района находится 6 станций метро и МЦК, ещё несколько в прилегающих районах. По территории района проходит множество маршрутов общественного транспорта. Для автомобилистов существует удобные выезды на Третье транспортное кольцо и Проспект Андропова.

Общественный транспорт

Метро:

, Дубровка (МЦК) , ,  и .

Автобусы:

 888 (Нагатинский затон - 3-й Кожуховский проезд - Нагатинский затон)
 Е80 (Загорье - Метро Марксистская- Загорье)
 Н13 (6-й микрорайон Загорья, Метро Китай-город)
 766 (МЦК ЗИЛ - Метро Стахановская)
 944 (Метро Профсоюзная - Метро Кожуховская)
 736 (Курьяновский терминал - Улица Трофимова - Курьяновский терминал)
 т27 (Ветеринарная академия - Переулок МаяковскогоВетеринарная академия)
 Т38 (Метро Кожуховская - Ветеринарная академия)
 с799 (Серпуховский Вал - 138-й квартал Выхина)
 С835 (Метро Кожуховская - Арбатецкая улица - Метро Кожуховская)
 С856 (Нагатинский затон - Швивая горка - Нагатинский затон)
 С790 (МЦК ЗИЛ - Саратовская улица)
 м79 (МЦК Дубровка - 6-й микрорайон Жулебина)
 П46 (Метро Волгоградский проспект - Метро Волгоградский проспект)
 984 (3-й Павелецкий проезд - Динамовская улица3-й - Павелецкий проезд)

Инфраструктура 
В Южнопортовом районе располагались Московский шинный завод и 1-й Государственный подшипниковый завод. КЖБИ 5 и 7, ныне переведённый на территорию Московской области.
В Южнопортовом районе находится хлебокомбинат «Пролетарец».

В районе действуют 5 поликлиник (в том числе 1 стоматологическая и 2 детские), 12 школ, 13 детских дошкольных учреждений.

В районе работает крупный ТЦ «Мозаика»; ТЦ «Дубровка».

Достопримечательности 
Монумент "Вечная Слава работникам 1-го ГПЗ, погибшим в Великой Отечественной войне" (рядом с 3-м выходом станции метро "Дубровка").
Храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских на Дубровке (ул. Мельникова, 7). Построен в 2013 г.
Храм Святого благоверного князя Александра Невского в Кожухове (ул. Трофимова, 14). Построен в 2007 г.
Театральный центр на Дубровке (бывший дворец культуры ГПЗ-1) (ул. Мельникова, 7с1) и его кинозал (ул. Мельникова, 7с2). Построены в 1974 г. Здание печально известно произошедшим в октябре 2002 года террористическим актом. На здании имеется мемориальная доска с именами погибших, а на терриории перед ним - памятник Жертвам терроризма.
Кожуховская бухта - бухта в Кожуховском затоне реки Москвы, известная нахождением на её территории множества списанных судов. Кроме того, в бухте расположены два заброшенных строения - водозаборная станция (2-й Южнопортовый проезд, 8/5) и водонапорная башня (2-й Южнопортовый проезд, 8/5с2), построенные в 1929 г.
На одном из газонов в сквере имени В. Трофимова находится старинная водяная колонка, вросшая в дерево. Предположительно, единственная сохранившаяся в Москве до наших дней

Парки и скверы 
В Южнопортовом районе нет крупных зелёных зон. Тем не менее, здесь располагается один народный парк «Богатырский» и несколько скверов. 

Парк «Богатырский» — благоустроенная территория вдоль набережной Кожуховского Затона (в районе улицы Трофимова). Народный парк появился в 2019 году в рамках создания комфортной городской среды «Мой район». Благоустройство проводили с учётом пожеланий местных жителей. Концепцию пространства представила компания «Архком» (проектировщик — ООО «Теплоснабинжиниринг»). Парк представляет собой променад у воды и несколько досуговых площадок, расположенных ярусом выше, у жилого массива. Парк располагает детской и спортивной площадками, местами для тихого отдыха. Особенностью являются ростовые фигуры древнерусских богатырей.     

Сквер им. В. Трофимова — благоустроенная территория по улице Трофимова, расположенная напротив кинотеатра «Свобода» (ул. Трофимова, д. 17). Был обустроен по просьбе жителей района и считается «народным» парком. Название получил в честь Героя Советского Союза, пехотинца Владимира Трофимова, который до ВОВ жил на улице Трофимова (тогда улица называлась 3-й Кожуховской). В сквере есть фонтан, игровой городок. В 2019 году здесь был установлен памятник Владимиру Трофимову — бюст на гранитном пьедестале.

Сквер на улице Петра Романова — территория, расположенная напротив библиотеки №121 (ул. Петра Романова, д. 6). Была благоустроена в 2019 в рамках реализации программы мэра Москвы Сергея Собянина «Мой район». Достопримечательностью сквера является фонтан, украшенный скульптурой персонажа повести Памэлы Трэверс «Мэри Поппинс». 

Сквер у метро «Дубровка» — территория площадью около 3,4 Га, протянувшаяся вдоль Шарикоподшипниковской улицы (напротив ТК «Дубровка»). Какое-то время был транзитной зоной до станции метро «Дубровка». Был благоустроен в 2017 году, после чего здесь появилась удобная прогулочная инфраструктура: лавочки для отдыха, детская площадка, воркаут, сцена для массовых мероприятий. Украшением сквера является светомузыкальный фонтан. 

Сквер на улице Симоновский Вал — городской сквер, располагающийся напротив дома №9 по улице Симоновский Вал. Был благоустроен в 2019 году в рамках программы «Мой район». Достопримечательностью пространства стал сухой фонтан, изображающий скульптуру влюбленных под зонтом. С инициативой установки фонтана выступили местные жители. Обновление также затронуло дорожно-тропиночную сеть и МАФы.

Архитектура 

В 1925—1928 годах на территории исторической местности Дубровка была осуществлена комплексная жилая застройка, в ходе которой были возведены 25 пятиэтажных домов для рабочих. Первый блок четырёхэтажных корпусов был построен в 1926—1927 годах между 1-й и 2-й Дубровскими улицами (архитекторы И. Антонов, А. Мостаков, А. Панин). В 1927—1928 годах был построен более крупный комплекс пятиэтажных домов к западу от 1-й Дубровской улицы (архитекторы В. Бибиков, Е. Шервинский, А. Вегман). Архитектурной особенностью дубровского комплекса жилых домов является разнообразное оформление угловых секций домов (скошенные или утопленные в глубину секции с прямоугольными выступами, выступающие секции с треугольными эркерами).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт управы района «Южнопортовый»
Официальный сайт управы муниципального округа «Южнопортовый»